Саволайнен () — финская фамилия. Указывает на происхождение её носителей из исторической провинции Саво. Известные носители:

 Саволайнен, Николай Николаевич (род. 1980) — украинский легкоатлет.
 Саволайнен, Хейкки Ильмари (1907—1997) — финский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Саволайнен, Юрьё (1899—1937) — советский писатель.
 Саволайнен, Юска — финский футболист.
 Саволайнен, Юсси-Пекка — финский футболист.
 Саволайнен, Яана (род. 1964) — финская лыжница, призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Иван Савин (настоящее имя Иван Иванович Саволайнен) — русский поэт и писатель, участник Белого движения